Вашкинский район — административно-территориальная единица в Вологодской области  Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует одноимённое муниципальное образование Вашкинский муниципальный район.

Административный центр — село Липин Бор.
 Код ОКАТО Вашкинского района — 19 212
 Код ОКТМО Вашкинского муниципального района — 19 612

Административно-территориальные единицы

Вашкинский район в рамках административно-территориального устройства, включает 12 сельсоветов:

История 
Постановлением Президиума ВЦИК 1 августа 1927 года в составе Череповецкого округа Ленинградской области был образован Вашкинский район. 23 июля 1930 года ЦИК и СНК СССР в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) издали постановление «О ликвидации округов» и Череповецкий округ был упразднён и район стал непосредственно входить в Ленинградскую область. В связи с разделением в сентябре 1937 года Северной области на Вологодскую и Архангельскую, район был передан из Ленинградской в состав вновь образованной Вологодской области. В июне 1938 года центр района перенесен в Липин Бор.

Указами Президиума Верховного Совета РСФСР в 1959 году к Вашкинскому району была присоединена часть территории упразднённых Ковжинского и Шольского районов. С 13 декабря 1962 года по 12 января 1965 года, вовремя неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «о перестройке партийного руководства народным хозяйством», район в числе многих в СССР был временно укрупнён — тогда был образован Белозерский сельский район, территория которого включала территорию прежних Белозерского и Вашкинского административных районов. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством, после чего Указом Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Белозерский и Вашкинский административные районы были восстановлены..

Муниципальные образования 

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, делится на 3 муниципальных образования нижнего уровня со статусом сельского поселения.

История муниципального устройства 

Первоначально к 1 января 2006 года в составе муниципального района было образовано 12 сельских поселений.

Законом от 8 апреля 2009 года, были упразднены следующие сельские поселения: Островское (включено в Андреевское); Ухтомское (включено в Липиноборское).

Закон Вологодской области от 25 июня 2015 года были упразднены следующие сельские поселения: Васильевское, Ивановское и Роксомское (включены в Андреевское); Коневское, Пиксимовское, Покровское и Пореченское (включены в Киснемское с административным центром в селе Троицкое).

См. также 
 Список населённых пунктов Вашкинского района Вологодской области

Примечания 

 
Вашкинский район